Ill Niño EP е EP албум на едноименната американска метъл група.

Състав 
 Кристиан Мачадо – вокали (песни 1–5), бас (песни 6, 7)
 Марк Ризо – китара
 Жардел Пайсанте – китара
 Лазаро Пина – бас
 Дейв Чавари – барабани
 Роджър Васкес – ударни

Песни

Бележки 

Албуми на Ил Ниньо
Музикални албуми от 2000 година
EP-та